John Franklin (Blue Island, 16 de Junho de 1959) é um ator americano.

Ele é mais conhecido por ter interpretado o papel do sinistro pregador-mirim Isaac Chroner, líder das crianças assassinas do milharal, no filme clássico de terror cult "Colheita Maldita" (Children of the Corn) (1984).

Filmografia parcial
2000 - Python
1999 - Colheita Maldita 666 - Isaac Está de Volta (Children of the Corn 666: Isaac's Return)
1997 - Mera Coincidência (Wag the Dog)
1993 - A Família Addams 2 (Addams Family Values)
1991 - A Família Addams (The Addams Family)
1988 - Brinquedo Assassino (Child's Play)
1984 - Colheita Maldita (Children of the Corn)

Ligações externas 
 
 John Franklin no Allmovie (em inglês)

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Illinois
Pessoas vivas